Carlo Grua ist der Name folgender Personen:

* Carlo Luigi Grua (um 1700–1773), italienischer Komponist und Kapellmeister
 Carlo Luigi Pietro Grua (1665–1726), italienischer Sänger, Komponist, Kapellmeister und Chorleiter, siehe Carlo Luigi Pietragrua